Василий Золотарёв:
 Золотарёв, Василий Андреевич (1872—1964) — советский композитор и педагог, заслуженный артист РСФСР.
 Золотарёв, Василий Григорьевич (1837—1891) — генерал-лейтенант Генерального штаба.
 Золотарёв, Василий Ефимович (1914—1970) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Золотарёв, Василий Селиверстович (1908—1970) — советский учёный-физик, доктор технических наук. Лауреат Сталинской премии (1953).
 Золотарёв, Василий Степанович — кавалер Ордена Святого Георгия IV класса.